The Grand Canyon – documentario del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Grand Canyon – documentario del 1916 prodotto dalla Burton Holmes Travel Pictures